Skandha sono i Cinque Aggregati della tradizione buddhista.

Skanda è una divinità induista nota anche come Karttikeya.

Lo Skanda Purāṇa è uno dei testi dei Purāṇa.